Annabelle (film)
 Annabelle: Narodziny zła
 USS Annabelle (SP-1206)
 Annabelle (imię)